Кретей може да се отнася за:

 Кретей – град във Франция
 Кретей – административен окръг във Франция
 Кретей - син на Еол и Енарета, съпруга на Тиро